Krupá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Krupá (okres Kolín)
 Krupá (okres Rakovník)
 Dolní Krupá (okres Mladá Boleslav)
 Dolní Krupá (okres Havlíčkův Brod)
 Horní Krupá (okres Havlíčkův Brod)